

Geografia 
 Ecuador
 Guagua Pichincha – una delle due cime del vulcano Pichincha
 Filippine
 Guagua – municipalità nella Provincia di Pampanga, regione di Luzon Centrale
 Messico
 Río Guagua – fiume nello stato di Michoacán

Persone 
 Jorge Guagua – ex calciatore ecuadoriano, difensore

Trasporti 
Guagua o Guaguas - Un autobus o automobile, nel lessico delle Antille (Puerto Rico, Cuba, Repubblica Dominicana, etc.), Guinea Equatoriale e delle isole Canarie (Spagna).